Śląski Krzyż Powstańczy
 Warszawski Krzyż Powstańczy
 Wielkopolski Krzyż Powstańczy